Евгения Евгеньевна Дебря́нская (в девичестве Гришина; род. 10 июня 1953 года, Каменск-Уральский Свердловской области, СССР) — российская писательница, режиссёр авторского кино, деятель правозащитного и ЛГБТ-движения. Бывший лидер первой Либертарианской партии.

Биография 

В 1979 году переехала из Свердловска в Москву.

В 1987 году вместе с Валерией Новодворской основала политический семинар «Демократия и гуманизм», на основе которого весной 1988 года был создан оргкомитет партии «Демократический союз» (ДС). На учредительном съезде ДС в мае 1988 была избрана членом Центрального координационного совета партии. Вспоминала: "Май 88-го года, особенно съезд «Демократического союза», для меня означали приближение к мечте. Потому что мы постоянно говорили о том, что Россия должна акцептировать европейский путь развития, должна приблизиться к Европе и стать Европой. А заграница для нас всегда была если уж не раем небесным, то уж раем земным, это точно".
Участвовала во втором съезде ДС в Риге. Осенью 1988 года вышла из партии ДС, чтобы снять с обсуждения вопрос о своём «аморальном поведении». (Позднее, в апреле 1991 года вернулась в ДС, но активного участия в его деятельности уже не принимала).

В начале 1990 года вместе с открытым геем Романом Калининым организовала «Ассоциацию сексуальных меньшинств» и Либертарианскую партию, затем входила в руководство других ЛГБТ-организаций — в частности, центра «Треугольник» (вместе с Машей Гессен).

Задерживалась ОМОНом в 2006 году при проведении гей-парада. Заявила перед этой акцией: «если гомосексуалы не выйдут открыто заявить о своих правах, в будущем они рискуют оказаться за 101 километром». По свидетельству журнала «Русский Newsweek», вместе с Дебрянской и другими ЛГБТ-активистами были задержаны и противники акции из Евразийского союза Александра Дугина: «„Почему мы должны ехать с этими гомосеками вонючими?“ — возмутился молодой человек, назвавшийся активистом Евразийского союза молодёжи. „Мальчик, потому что все люди равны. И евразийству это никак не мешает, уж поверь мне: всё-таки Александр Дугин — мой бывший муж“, — сказала Дебрянская».

Пишет книги, снимает кино. Публиковалась в интернет-журнале РЕЦ.

Одним из её мужей был Александр Дугин, другим был Алексей Дебрянский. Двое сыновей, Вячеслав и Артур.

Книги 
 Учитесь плавать, 1999.
 Нежная агрессия паутины, 2001, (Переиздание- 2007).

Кино 
 Алкоголь и душа, 2002.

Примечания

Ссылки 
 
 Евгения Дебрянская — Пресс-Портрет на Яндексе
 Евгения Дебрянская — сборник цитат из Евгении Дебрянской и отзывов о ней разных людей, интервью, книг и др. Энциклопедия КВИРНАЦИЯ

Писатели России по алфавиту
Активисты ЛГБТ-движения в России
Родившиеся в 1953 году
Родившиеся 10 июня
Родившиеся в Каменске-Уральском
Писатели России XXI века
Члены Демократического союза
Александр Дугин